Oberliga 2010/11 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2010/11
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2010/11
 Fußball-Oberliga Hamburg 2010/11
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2010/11
 Fußball-Oberliga Nordost 2010/11
 Fußball-Oberliga Südwest 2010/11
 Eishockey-Oberliga 2010/11
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2010/11